Relevant steht für:

 Relevanz
 eine französische Gemeinde im Département Ain, siehe Relevant (Ain)

Siehe auch: